Господин Никто (роман) — роман Богомила Райнова (1967)
 Господин Никто (фильм, 1969) — фильм Ивана Терзиева
 Господин Никто (фильм, 2009) — фильм Жако Ван Дормаля